Са́н-Міге́л (, , «святий Михаїл») — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Мігел-ду-Арагуая (мікрорегіон)
 Сан-Мігел-дус-Кампус (мікрорегіон)
 Субпрефектура Сан-Мігел-Пауліста

Повуа-де-Сан-Мігел — парафія.
 Санта-Марія-ду-Каштелу-і-Сан-Мігел — парафія.
 Санта-Марія-і-Сан-Мігел — парафія.
 Сан-Мігел (Лісабон) — парафія.
 Сан-Мігел (острів)
 Сан-Мігел-даш-Калдаш-де-Візела — парафія.
 Сан-Мігел-де-Алкаїнса — парафія.
 Сан-Мігел-де-Аша — парафія.
 Сан-Мігел-де-Каррейраш — парафія.
 Сан-Мігел-де-Оріш — парафія.
 Сан-Мігел-де-Сейде — парафія.
 Сан-Мігел-ду-Мату (Арока) — парафія.
 Сан-Мігел-ду-Мату (Возела) — парафія.
 Сан-Мігел-ду-Піньєйру — парафія.
 Сан-Мігел-ду-Праду — парафія.
 Сан-Мігел-ду-Соту і Моштейро — парафія.
 Собрал-де-Сан-Мігел — парафія.